La Coppa Italia 2013-2014 si è svolta dal 9 novembre 2013 al 23 febbraio 2014: al torneo hanno partecipato undici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva al .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, a cui non ha partecipato il River Volley, già qualificata alla fase successiva in quanto campione in carica, e quarti di finale, a cui si sono aggiunte le due migliori classificate al termine del girone di andata della Serie A1 2013-14 non qualificate al turno precedente, tutte con gare di andata e ritorno, e semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014